Sindri (mythologie), een figuur in de Noorse mythologie
Sindri (India), een notified area in India